Bohutín est un toponyme qui peut désigner :

Bohutín, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale .
 Bohutín, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie